Sexting -(Nudes, pode atribuir-se a qualquer parte do corpo descoberta) popularmente conhecido por Nude. O envio de fotografias e vídeos nus em redes sociais.

Música 
Nude (álbum de Ramp)
Nude (álbum de Camel)
Nude (canção de Radiohead)

Veja também
Naked

Desambiguação